Гіллсборо (округ, Флорида)
Гіллсборо (округ, Нью-Гемпшир)